Łętowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wierzchosławice 
 Łętowice – osada w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa